Barbosa je portugalské příjmení, které nosí následující osobnosti:

 Abílio Rafael Barbosa de Sousa (* 1988), portugalský fotbalista
 Daniel Camargo Barbosa (1930–1994), kolumbijský sériový vrah
 Duarte Barbosa (1480–1521), portugalský cestovatel a spisovatel
 Givaldo Barbosa (* 1954), brazilský tenista
 Gabriel Barbosa (* 1996), brazilský fotbalista
 João Barbosa Rodrigues (1842–1909), brazilský botanik
 Jorge Barbosa (1902–1971), kapverdský básník
 José Luíz Barbosa (* 1961), brazilský atlet
 Leandro Barbosa (* 1982), brazilský basketbalista
 Moacir Barbosa Nascimento (1921–2000), brazilský fotbalový brankář
 Pedro Barbosa (* 1970), portugalský fotbalista
 Rui Barbosa (1849–1923), brazilský politik